Vlkov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vlkov u Drahotěšic, Ort im Okres České Budějovice
 Vlkov u Jaroměře, Ort im Okres Náchod
 Vlkov nad Lužnicí, Ort im Okres Tábor
 Vlkov u Osové Bítýšky, Ort im Okres Žďár nad Sázavou
 Vlkov pod Oškobrhem, Gemeinde im Okres Nymburk
 Vlkov, Ortsteil von Čakov u Benešova im Okres Benešov
 Vlkov (Stvolová), Ortsteil von Stvolová, Okres Blansko
 Vlkov nad Lesy, Ortsteil von Běrunice, Okres Nymburk